Леса-де-Рио-Леса () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Камерос. Занимает площадь 11,12 км². Население — 52 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 21 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Риохи